Оге Бирх (; 23 сентября 1926, Сёллерёд, Рудерсдаль, Дания — 13 февраля 2017, там же) — датский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная карьера 
Вырос на берегу озера Фуресё недалеко от Копенгагена. С 1940 г. начал выступать в классе «Дракон», которому был верен на протяжении всей своей карьеры до 1972 г.

Трижды представлял Данию на летних Олимпийских играх.

В 1952 г. в Хельсинки выступал в двойках вместе со своим соотечественником Виллиамом Бернтсеном на позиции шкипера и рулевого, датчане заняли пятое место в общем зачете. В 1960 г. в Риме в классе «Дракон» занял шестое место. В 1968 г. в Мехико стал серебряным призером.

Двукратный чемпион Европы по парусному спорту: в Хельсинки (1961) и в Каннах (1964).

С 1963 по 1972 г. доминировал на престижном Кубке Золотого Дракона (Dragon Gold Cup). В течение этого периода он установил пока непревзойденный рекорд — семь побед.

Дальнейшая карьера 

По завершении выступлений вместе с Поулем Линдемарком инициировал программу развития парусного спорта через отчисления от участия в регатах на поддержку профессиональных спортсменов. В результате датчане становились олимпийскими чемпионами в классе «Солинг» (1976 и 1980) и серебряными призерами в классе «Торнадо» (1980).

Также являлся тренером национальной сборной по парусному спорту на олимпийских соревнованиях в 1980 и 1984 гг. В частности, у него была необычная способность анализировать отношения и баланс соперников и извлекать из этого преимущество для своей команды. Сохранял высокие аналитические способности на протяжении всей своей жизни. Датский парусный союз отправил его в возрасте 90 лет на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро с задачей изучить тактику новозеландских золотых медалистов в 49-м классе для использования в подготовке датских яхтсменов.

Как бизнесмен-судостроитель занимался строительством лодок, в том числе и парусных. Являлся членом Hellerup Sejlklub в Гентофте, пригороде Копенгагена. Продолжительное время жил в Англии и Швейцарии, но в конце жизни вернулся на родину.

Ссылки 

 https://www.olympedia.org/athletes/61366 
 Flemming Ø. Pedersen: Dødsfald - Drage-legende og OL-sølvvinder Aage Birch. sejlsport.dk, 17. Februar 2017

Яхтсмены Дании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Европы по парусному спорту